Northgate ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Northgate (Colorado)
 Northgate (North Dakota)
 Northgate (Ohio)
 Northgate (Seattle)

in Australien:
 Northgate (Queensland)
 Northgate (South Australia)

in Kanada:
 Northgate (Saskatchewan)

im Vereinigten Königreich:
 Northgate (West Sussex)

Gebäude
 Stadttor North Gate in Salisbury im Vereinigten Königreich